

Прізвище 
 Том Тіт (справжнє ім'я Артур Гуд; 1853—1928) — французький журналіст, письменник

Топонім 

  — село в Алжирі, вілаєт Таманрассет
  — місто в Алжирі, вілаєт Адрар

Див. також 
 Тит — чоловіче ім'я
 Жак Тітс ( 1930) — французький математик бельгійського походження
 Тітушки